Catarinensi – abitanti di Catarina (Brasile)
Catarinensi – abitanti di Santa Catarina